Нижче наведено список 649 муніципалітетів департаменту Нор.

Нор

Нор (департамент)